

Борова-Ґура — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Борова Гора (Борова-Ґура) — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Борова-Ґура — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства